Enumerarea grafurilor e o categorie de probleme combinatorice de enumerare privitoare la grafuri. Presupune enumerarea muchiilor grafurilor orientate si neorientate. Pionerii acestui domeniu au fost Cayley, Pólya, Redfield.

Vezi și
Factorial
Matematică chimică
Permutare

Note

Bibliografie
 
 
 

Teoria grafurilor